Кокоши, животиње
 Семир Церић Коке, певач
 Хорхе Ресурексјон Меродио (Коке), фудбалер
 Хорхе Гарсија Медијавила (Коке), фудбалер
 Серхио Контерас Пардо (Коке), фудбалер
 Коке (Јапан), положај/титула самураја
 Коке (Естонија), село
 Коке (језик), чадски језик
 Коке (парк), хавајски државни парк
 Коке (албум из 2003)